Andros se poate referi la:
Andros, insulă din Bahamas.
Andros Town, oraș pe insula Andros
Andros, insulă din Grecia.
Andros, capitala insulei Andros din Grecia.
Edmund Andros, politician englez.
Trofeul Andros, cursă de mașini organizată în Franța.